Евге́ния Алекса́ндровна Тру́шникова () — российский легкоатлетка. Чемпионка летних Паралимпийских игр 2004 года в Афинах, бронзовый призёр Паралимпийских игр, чемпионка мира и Европы. Заслуженный мастер спорта России.

Биография 
Трушникова Евгения Александровна родилась 23 февраля 1985 года в городе Саратове Саратовской области. У неё врожденные проблемы опорно-двигательного аппарата. Она более 17 лет целенаправленно занимается адаптивной физической культурой и спортом — легкая атлетика — бег на короткие и средние дистанции по классу Т-37.

Награды 
 Орден Дружбы (1 ноября 2007 года) — за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (10 сентября 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в городе Лондоне (Великобритания)..
 Заслуженный мастер спорта России (2004).

Примечания

Ссылки 
 Евгения Трушникова — профиль на сайте Международного паралимпийского комитета.

Бегуны на короткие дистанции России
Чемпионы Паралимпийских игр от России
Чемпионы Паралимпийских игр по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Паралимпийских игр 2012 года
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2012 года
Бегуны на средние дистанции России